Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Engie Open de Limoges 2017 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die am 4. und 5. November 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2017
Tennisturnier in Limoges